Bobillier ist der Name von:
Étienne Bobillier (1798–1840), französischer Mathematiker
Bobillier (Mondkrater)